Baiyu – cantante e attrice cinese naturalizzata statunitense
 Contea di Baiyü – contea della Cina
 Baiyu – altro nome del Yurungkash, fiume della Cina